«Инстинкт убийцы» () — криминальная драма Питера Вернера. В России был показан на русской версии телеканала «Hallmark».

Сюжет 
Кэндис Делонг — первая в ФБР женщина-специалист по составлению психологического портрета преступника. Она столкнулась с дискриминацией женщин. При этом она до конца довела расследование по делу серийного убийцы, убивавшего женщин.

Награды и номинации 
 2004 — номинация на Imagen Foundation Awards в категории «Лучший актёр в телевизионной драме» (Эй Мартинес)

Ссылки 
 Страница фильма на nl.hallmarkchannel.tv

Детективные фильмы США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-драмы США